Pluvial pode referir-se a :

 Chuva - um fenômeno meteorológico.
 Água pluvial - água da chuva.
 Pluvial (veste litúrgica) - uma vestimenta de sacerdotes católicos.

Pluvial também pode referir-se a:
Em biologia:
Aves do gênero Pluvialis:
Pluvialis dominica
Pluvialis squatarola
Pluvialis apricaria
Pluvialis fulva

Desambiguação